Alte Liebe steht für:

 Alte Liebe (Cuxhaven), Anleger im Hafen von Cuxhaven, Niedersachsen
 Alte Liebe, Tochterboot der Arwed Emminghaus (Schiff)
 Alte Liebe, ein ehemaliger Name der Wappen von Hamburg, siehe Wappen von Hamburg (Schiff, 1962) #Alte Liebe 1966–1982
 Alte Liebe, ein ehemaliger Name der Meteor (Schiff, 1927)
 96 – Alte Liebe, Vereinshymne von Hannover 96, siehe Hannover 96 #Vereinshymne

Siehe auch:
 Alte Liebe rostet nicht
 Altliebe
 Eine alte Liebe